Příjmení Hanisch nosí více významných osobností:

 Arnošt Hanisch (1839–1922) – český manažer a geolog
 Cornelia Hanischová (* 1952) – západoněmecká a německá sportovní šermířka
 Ferdinand Hanisch (1838–???) – rakouský právník a politik německé národnosti z Moravy
 Friedrich Hanisch (1838–1912) – rakouský podnikatel, pivovarnický manažer a politik německé národnosti z Čech
 Herbert von Reyl-Hanisch (1898–1937) – rakouský malíř
 Julius Hanisch (1827–1886) – rakouský a český právník a politik německé národnosti
 Rafael Hanisch – slezský františkán
 Wolfgang Hanisch (* 1951) – východoněmecký atlet